Петрашень — русская фамилия. Известные носители:

 Петрашень, Александр Георгиевич (род. 1946) — российский физик, специалист в области атомной спектроскопии
 Петрашень, Владимир Иванович (1888—1968) — советский учёный-химик
 Петрашень, Георгий Иванович (05.08.1914—2004) — советский математик и физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, с 1967 по 1976 года директор Ленинградского отделения Математического института имени В. А. Стеклова АН СССР, отец А. Г. Петрашеня
 Петрашень, Иван Васильевич (1875—1937) — русский инженер-гидротехник.
 Петрашень, Мария Ивановна (06.09.1906—12.07.1977) — советский математики и физик-теоретик, кандидат физико-математических наук, профессор, профессор кафедры высшей математики и математической физики физического факультета Ленинградского государственного университета, сестра Г. И. Петрашеня
 Петрашень, Ростислав Владимирович (1915—2011) — советский спортсмен и тренер по велоспорту и конькобежному спорту